Burning Bridges může být:

Album 
 Burning Bridges (album, Haste the Day) – album skupiny Haste the Day, 2004
 Burning Bridges (album, Arch Enemy) – album skupiny Arch Enemy, 1999
 Burning Bridges (album, Bon Jovi) – kompilační album skupiny Bon Jovi, 2015
 Burning Bridges (album, Glen Campbell) – album zpěváka Glena Campbella, 1967
 Burning Bridges (album, Jack Scott) – album zpěváka Jacka Scotta, 1964
 Burning Bridges (album, Naked Eyes) – album kapely Naked Eyes, 1983

EP 
 Burning Bridges (EP, Ludacris) – EP rappera Ludacris
 Burning Bridges (EP, Rise to Remain) – EP kapely Rise to Remain
 Burning Bridges (EP, Ann Beretta) – EP kapely Ann Beretta

Kniha 
 Hořící most (anglicky The Burning Bridge) – novela od Johna Flanagana